Gunpoint: terra che scotta – film del 1955
Pistole roventi (Gunpoint) – film del 1966
Gunpoint – videogioco del 2013